Der Name Belpberg steht für:

 eine ehemalige Gemeinde im Schweizer Kanton Bern, siehe Belpberg BE
 einen Berg im Aaretal zwischen Bern und Thun, siehe Belpberg (Berg)